Piropo puede hacer referencia a:
 El piropo, mineral de silicato del grupo de los granates.
 El piropo, frase ingeniosa que se lanza a una persona para adularla con el propósito de cortejarla o enamorarla.
 El piropo (Trifolium angustifolium), planta herbácea de la familia de las fabáceas.

Enlaces externos